Riccardi ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Richard.

 Riccardi (Familie), bedeutende Familie in der Geschichte von Florenz

Namensträger 
 Andrea Riccardi (* 1950), italienischer Historiker, Gründer der Gemeinschaft Sant'Egidio
 Arturo Riccardi (1878–1966), italienischer Admiral und Staatssekretär

 Eleuterio Riccardi (1884–1963), italienischer Bildhauer und Maler
 Francesca Riccardi (1788–1845), italienische Opernsängerin (Sopran)

 Gabriele Riccardi (um 1524–1584), italienischer Baumeister und Architekt
 Giulio Cesare Riccardi (1550–1602), Erzbischof von Bari-Canosa (1592–1602) und Apostolischer Nuntius von Savoyen (1595–1601)
 Marino Riccardi (* 1958), san-marinesischer Politiker
 Niccolò Riccardi (1585–1639), italienischer Theologe
 Placidus Riccardi (1844–1915), Mönch im Benediktinerorden, Seliger der katholischen Kirche

Siehe auch 
 Ricciardi
 Ricardi
 Riccardia

Familienname